Berufsschulreife steht für:

 Hauptschulabschluss
 Berufsreife
 Berufsbildungsreife